

Моґільно — місто в Моґіленському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Моґільно — гміна в Моґіленському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Моґільно — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Моґільно — село в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства